Slovo Kordula může označovat:

 Kordula (planetka)
 Kordula (Rešice) – osada obce Rešic
 kordula (kroj) – mužská vesta u moravského kroje

Jméno
 Kordula (jméno)
 Svatá Kordula

Příjmení
 František Kordula (* 1938) – český fotbalista
 Michal Kordula (* 1978) – český fotbalista